Komsomolskyj (ukrainisch ) ist der Name eines Ortes in der Ukraine:
 Komsomolskyj (Swerdlowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Stadtkreis Swerdlowsk (offizieller ukrainischer Name seit 2016 Dubowe)

 ehemaliger Name (bis 2016) einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Hrafske
 ehemaliger Name (bis 2016) einer Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Lahidne (Swatowe)

Siehe auch:
 Komsomol
 Komsomolsk
 Komsomolske (Begriffsklärung)
 Komsomolski